Boreum (lateinisch boreus „nördlich“) ist:

in der antiken Geographie:
 eine generische Bezeichnung für den nördlichen Ausläufer einer Landmasse
 Boreum (Kyrenaika), eine antike Stadt in der Kyrenaika, das heutige Bu Grada, etwa 13 km nordöstlich von Al Burayqah
 ein Kap am östlichsten Punkt der Großen Syrte südlich von Banghazi, heute Ras Teyonas
 das Nordkap der Insel Tabrobane, siehe Point Pedro in Sri Lanka
 das Nordkap von Irland, siehe Malin Head

 Titularbistum Boreum, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Mare Boreum, ein Gradfeld auf dem Mars entsprechend der Nordpolkappe
 Planum Boreum, die Ebene um den Nordpol des Mars